Le sous-marin japonais I-55 peut se référer à l'un des sous-marins suivants de la marine impériale japonaise:
 Le sous-marin japonais I-55 (1923), de type Kaidai;  renuméroté I-155 en 1942, s'est rendu à Kure en 1945 ; sabordé en 1946
 Le sous-marin japonais I-55 (1943), un sous-marin cargo de type C3; coulé en 1944 par le  et le